Артур Васильевич Веселов (род. 8 сентября 1937) — советский, затем российский  дипломат.

Биография 
Окончил Ленинградский институт водного транспорта (1960) и Высшую дипломатическую школу МИД СССР (1974).
 В 1974—1979 годах — сотрудник Посольства СССР в Конго.
 В 1980—1986 годах — сотрудник Посольства СССР в Египте.
 С 15 февраля 1991 года по 22 мая 1995 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР, затем Российской Федерации в Бурунди.
Занимал также должности советника, заведующего отделом и заместителя начальника в Главном управлении кадров и учебных заведений МИД СССР, главного советника Департамента по связям с субъектами Российской Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями МИД России.

Женат, имеет дочь.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (10 мая 1990)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (19 ноября 1993)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Центра военно-политических исследований МГИМО

Выпускники Санкт-Петербургского университета водных коммуникаций
Послы СССР в Бурунди